Білозі́р, Білозор, Белазор (, ) — прізвище, зокрема, українське, походить від поетичного епітету Місяця:

 Білозор Володимир — український галицький лікар, вояк УСС, сотник УГА.
 Білозір Ігор Йосипович — композитор.
 Білозір Лариса Миколаївна — українська громадська діячка, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Маркіян Білозор (1629—1707) — полоцький унійний архієпископ.
 Білозір Оксана Володимирівна — співачка, політик.
 Білозор Сергій Володимирович (1979, Суми) — український футболіст, захисник.
 Юрій Білозор — віленський єпископ РКЦ

В ботаніці — назва роду рослин
 Білозір (Parnassia L.)

В зоології — назва виду метеликів
 Білозір (Lopinga achine)

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища